021  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Karlsruhe, in Germania